L'édition 2018 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 19 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Frances Tiafoe remporte l'épreuve en simple, Jack Sock et Jackson Withrow celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de trois têtes de série : l'Australien Nick Kyrgios, le Français Adrian Mannarino et le Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Cameron Norrie, Peter Polansky et Darian King, tous repêchés des qualifications.

Pendant le tournoi 
Milos Raonic, retombé à la  place mondiale, signe sa première victoire depuis  face à Taro Daniel. Bien que de retour sur le circuit en janvier après une blessure au mollet ayant nécessité une période de repos, le Canadien avait concédé deux défaites consécutives à Brisbane, puis Melbourne.

Le jeune Américain Reilly Opelka (), bénéficiant d'une invitation, signe sa première victoire sur un top 10 en éliminant au  Jack Sock ().

Interrompu à cause de la pluie le vendredi, Frances Tiafoe () conclut son 1/4 de finale le lendemain puis s'impose dans la même journée face à Denis Shapovalov en 1/2 finale. L'Américain rallie ainsi pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Frances Tiafoe remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Peter Gojowczyk.

En double, Jack Sock et Jackson Withrow décrochent leur  ensemble en battant en finale Nicholas Monroe et John-Patrick Smith. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2018
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en février 2018
Sport en Floride en 2018
Sport aux États-Unis en février 2018